Wilhelmi, Wilhelmy oder Wilhelmj ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Victor Wilhelmi (1817–1877), deutscher Schauspieler und Dichter, siehe Alexander Victor Zechmeister

 Axel Wilhelmi (1857–1928), deutscher Mediziner und Autor
 Bernd Wilhelmi (1938–2018), deutscher Physiker
 Bruno Wilhelmi (1865–1909), deutscher Lebensreformer und Pionier der Gartenstadt-Bewegung
 Christian Wilhelmi (* 1976), deutscher Schachspieler
 Christine Wilhelmi (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Daniel Wilhelmi (1623–1689), deutscher Prediger, Historiker und Hochschullehrer
 Dieter Wilhelmi (* 1943), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschaftsfunktionär
 Emil Hermann Konstantin Wilhelmi (1826–1900), deutscher Generalmajor 
 Emma Kurz-Wilhelmi (1885–1968), deutsche Malerin und Kunsterzieherin, Tochter von Axel Wilhelmi
 Françoise Wilhelmi de Toledo (* 1953), Schweizer Medizinerin
 Franz Ludwig Wilhelmi (1685–1745), Schweizer Prädikant und Chronist
 Friedrich Wilhelmi (1788–1852), deutscher Schauspieler
 Georg Wilhelm Wilhelmy (1748–1806), deutscher Orgelbauer
 Hans Wilhelmi (1899–1970), deutscher Politiker
 Hedwig Henrich-Wilhelmi (1833–1910), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Heinrich Wilhelmi (Maler) (1823–1902), deutscher Maler
 Heinrich Wilhelmi (1906–2005), deutscher Ingenieur
 Heinz Wilhelmi (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Herbert Wilhelmi (1895–1983), deutscher Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Herbert Wilhelmy (1910–2003), deutscher Geograph
 Hermann Wilhelmi (1835–1915), deutscher Unternehmer
 Irene Wilhelmi, deutsche Violinistin und Musikpädagogin
 Jeremias Balthasar Wilhelmi (um 1675–nach 1717), deutscher Gold- und Silberschmied und Medailleur

 Joseph Wilhelmi (1597–1652), deutscher Geistlicher, Theologe und Schriftsteller
 Julius Wilhelmi (1880–1937), deutscher Zoologe
 Karl Wilhelmi (1786–1857), deutscher Theologe und Altertumsforscher
 Leopold Wilhelmi (1853–1904), deutscher Verwaltungsjurist und Statistiker
 Lothar Wilhelmy (* 1940), deutscher Unternehmer und Stifter

 Maximilian Wilhelmi (1861–1913), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterleiter

 Roman Wilhelmi (1936–1991), polnischer Schauspieler
 Rüdiger Wilhelmi (* 1968), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Samuel Anton Wilhelmi (1730–1796), Schweizer Theologe
 Stefan Wilhelmi (* 1966), deutscher Schauspieler
 Ruth Wilhelmi (1904–1977), deutsche Theaterfotografin
 Thomas Wilhelmi (* 1955), Schweizer Germanist

 Yannick Wilhelmi (* 2000), Schweizer Squashspieler

Siehe auch 
 Dr. Wilhelmy-Stiftung, deutsche Bildungsstiftung

Weblinks 
 Wilhelmi bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname